

Хлябово — село, община Тополовград, Хасковська область

Хлябово — присілок, Кашинський район, Тверська область
 Хлябово — присілок, Митищинський міський округ, Московська область